Багны — название населённых пунктов:
 
 Багны — деревня в Жабинковском районе Брестской области Белоруссии.
 Багны — село в Глобинском районе Полтавской области Украины.